

Futebolistas 
Gustavo Barros Schelotto, futebolista argentino
Gustavo Benítez, futebolista peruano
Gustavo Boccoli, futebolista brasileiro
Gustavo Dezotti, futebolista argentino
Gustavo Endres, jogador brasileiro de voleibol
Gustavo López, futebolista argentino
Gustavo Manduca, futebolista brasileiro
Gustavo Méndez, futebolista uruguaio
Gustavo Morínigo, futebolista paraguaio
Gustavo Munúa, futebolista uruguaio
Gustavo Nery, futebolista brasileiro
Gustavo Poyet, futebolista uruguaio
Gustavo Quinteros Desabato, futebolista boliviano
Gustavo Varela, futebolista uruguaio
Gustavo Ribeiro, jogador de futebol

História 
 Gustavo III da Suécia (1746 - 1792), rei sueco
 Gustavo V da Suécia (1858 - 1950), rei da Suécia

Desambiguações de antropônimos